

Informatica 
 HTM – estensione dei documenti HTML

Codici 
 HTM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto di Khatgal (Mongolia)